Merville ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Merville (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Merville (Nord) im Département Nord

mit Namenszusatz:
 Merville-Franceville-Plage im Département Calvados

Ort in Kanada:
 Merville (Comox Valley), Ort auf Vancouver Island im Comox Valley Regional District

Merville ist der Familienname folgender Personen:
 Cyrille Merville (* 1982), französischer Fußballtorhüter
 François Merville (* 1968), französischer Musiker
 Karl Georg Merville (1745–1798), auch Carl Merville, österreichischer Bildhauer

Merville ist das Pseudonym des folgenden Schriftstellers:
 Merville (1781–1853), französischer Dramatiker, siehe Pierre-François Camus

Merville ist der Name folgender Unternehmen:
 R. Merville, ehemaliger französischer Automobilhersteller